Cressier (deutsch auch Grissach) steht für:
 Cressier FR, Gemeinde im Kanton Freiburg, Schweiz
 Cressier NE, Gemeinde im Kanton Neuenburg, Schweiz

Siehe auch:
 Crassier, Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz
 Crissier, Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz
 Gressier